



Села

Чижевичі — Берестейський район, Мотикальська сільська рада

Чижевичі — Вілейський район, Рабунська сільська рада
 Чижевичі — Копильський район, Докторовицька сільська рада
 Чижевичі — Солігорський район, Чижевицька сільська рада



Села

Львівська область 
 Чижевичі — Яворівський район, Мостиська міська громада